Montreux ist der Name folgender Orte:

 Montreux, Stadt und Distriktshauptort im Kanton Waadt, Schweiz

Gemeinden in Frankreich:
 Montreux  (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle
 Montreux-Château (Burg-Münsterol) im Département Territoire de Belfort
 Montreux-Jeune (Jungmünsterol) im Département Haut-Rhin
 Montreux-Vieux (Altmünsterol) im Département Haut-Rhin

Montreux steht für:
 Montreux (Schiff), 1904 erbauter Schaufelraddampfer auf dem Genfersee
 Montreux-Dokument, am 17. September 2008 verabschiedete Erklärung mit Grundsätzen zum Umgang von Staaten mit privaten Sicherheits- und Militärunternehmen
 Vertrag von Montreux vom 20. Juli 1936, der die freie Schifffahrt durch die Dardanellen, das Marmarameer und den Bosporus unter türkischer Souveränität regelt

Siehe auch: 
 Monteux
 Montreuil